F111, F 111 oder F-111 steht für:
 HMNZS Te Mana (F111), neuseeländische Fregatte der ANZAC-Klasse
 General Dynamics F-111, US-amerikanisches Kampfflugzeug
 HRT F111, spanischer Formel1-Rennwagen

Abkürzung